Третница — топоним.

 Третница — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Третница — река, приток Неи.